Miejscowości w USA:
 Seabrook – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Seabrook – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
 Seabrook – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Seabrook – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Harris
Gminy w USA:
 Seabrook (ang. Seabrook Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
W Wielkiej Brytanii:
 Seabrook – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)